Basilica di Santa Giusta – chiesa di Santa Giusta
Chiesa di Santa Giusta – chiesa di Calangianus
Chiesa di Santa Giusta – chiesa dell'Aquila
Chiesa di Santa Giusta fuori le mura – chiesa di Bazzano, presso l'Aquila
Chiesa di Santa Giusta – chiesa di Chiaramonti
Chiesa di Santa Giusta – chiesa di Gesico
Chiesa di Santa Giusta – chiesa nel comune di Loiri Porto San Paolo
Chiesa di San Martino e Santa Giusta – chiesa di Montenerodomo

Pagine correlate 
 Santa Giusta